Оберхользер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оберхользер, Гарри (1870—1963) — американский орнитолог, Ph.D. (с 1916).
 Оберхользер, Генри (1893—1953) — британский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве.